Ritratto di Isabella d'Este (Leonardo)
Ritratto di Isabella d'Este (Rubens)
Ritratto di Isabella d'Este (Tiziano)